Mentasti è un cognome che può indicare:
Ángel Mentasti, produttore cinematografico italo-argentino (1877-1937)
Gino Mentasti, compositore di scacchi italiano (1913-2002)
Luigi Mentasti, cestista italiano (1958)
Oreste Mentasti, regista e commediografo italiano (1859-1935)
Piero Mentasti, politico e partigiano italiano (1897-1958)
Mentasti, famiglia italiana di organari
Alessandro Mentasti, organaro italiano (1844 – post 1910)